Escarboucle peut faire référence à : 

 Escarboucle, une pierre fine comportant une variété de grenat rouge foncé d'un éclat très vif.
 L'escarboucle, la pierre portée par une vouivre.
 Escarboucle, un meuble héraldique représentant une pierre précieuse d'où partent huit rais terminés par des fleurs de lis.
 L'Escarboucle bleue, une nouvelle de Arthur Conan Doyle